Seznam divizij z zaporedno številko 9.

Seznam 
 Pehotne
 9. (škotska) divizija

 Zračnoprevozne
 9. zračnoprevozna divizija (ZDA)

 Oklepne
 9. oklepna divizija »Hohenstaufen«
 9. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi